Младенович — південнослов'янське прізвище, патронім, похідний від імені Младен.

Відомі носії:
Мілан Младенович (1958 — †1994) — югославський та сербський рок-музикант.
Ненад Младенович (1976) — сербський футболіст.

Сербські прізвища
Хорватські прізвища
Словенські прізвища
Чорногорські прізвища